Les Masters de snooker  ont lieu du 2 au  au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre.

Déroulement 
Ces masters sont les troisièmes et derniers remportés par Steve Davis. Pour la deuxième année consécutive, Ronnie O'Sullivan s'incline en finale. Mené 8-4, Davis opère un revirement de situation mémorable en remportant six manches consécutives pour s'imposer 10-8. 

Les spectateurs de la finale ont été témoins de l'apparition de la première streaker de l'histoire du snooker, Lianne Crofts, une jeune femme de 22 ans.

Dotation 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 

Meilleur break :  £

Matchs d'invitation

Tableau final

Finale

Référence

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 1997
Snooker en 1997
Sport en février 1997
1997